Onward (En avant en Anglais) peut faire référence à :

Toponymes 
 Onward (Indiana), ville du comté de Cass, État de l’Indiana, États-Unis.
 , communauté située dans le comté de Sharkey, Mississippi, États-Unis.

Musique 
 Onward (album), album du groupe britannique Hawkwind.
 Onward to Golgotha, album du groupe américain de death metal Incantation.

Parti politique 
 Onward Together, organisation d'action politique des États-Unis.

Voir aussi 
  ;